What a Wonderful World, een nummer van Louis Armstrong.
 What a Wonderful World (Groningen), een kunstroute in de stad Groningen.